Gogo (geslacht), geslacht van vissen
 Go-go, muziekgenre
 Gogo (volk), Bantoestam uit Tanzania
 Gogo (Burkina Faso), stad in Burkina Faso
 Gogo (departement), departement van Burkina Faso